Stati Uniti d'America
 Blooming Grove – comune (township) della Contea di Waseca, Minnesota
 Blooming Grove – comune della Contea di Orange, New York
 Blooming Grove – località della Contea di Morrow, Ohio
 Blooming Grove – comune (township) della Contea di Pike, Pennsylvania
 Blooming Grove – comune della Contea di Navarro, Texas
 Blooming Grove – comune della Contea di Dane, Wisconsin